Huta Baringin (Simangambat), een plaats in Indonesië
Huta Baringin (Siabu), een plaats in Indonesië
Huta Baringin (Ranto Baek), een plaats in Indonesië
Huta Baringin (Puncak Sorik Marapi), een plaats in Indonesië